Dit is een korte lijst van oud-Griekse steden, waaronder ook kolonies (apoikia) buiten Griekenland. Merk op dat er groot aantal oud-Griekse steden waren in de antieke wereld. In deze lijst is een stad gedefinieerd als een enkelvoudig bevolkingscentrum. Deze zijn meestal poleis (vgl. stadstaat).

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z

Zie ook 
Lijst van plaatsen in Griekenland

Noten